Натуральне число 1571
 1571 рік до нашої ери
 1571 рік нашої ери